Keiji Tamada – calciatore giapponese
 Makoto Tamada- pilota motociclistico giapponese
 Diocesi di Tamada – diocesi della Chiesa cattolica soppressa